

Топоніми 
 Сайтама — місто в Японії, центр однойменної префектури;
 Префектура Сайтама;
 Повіт Сайтама;
 Повіт Кіта-Сайтама;
 Повіт Мінамі-Сайтама.

Інше 
 «Сайтама-2002» — стадіон в Сайтамі;
 5618 Сайтама — мала планета (астероїд) у Сонячній системі.
 Сайтама — головний персонаж японської манґи One-Punch Man.